Strada statale 64 – strada statale polacca
 Strada statale 64 Porrettana – strada statale italiana